Resum de l'activitat de la temporada 1979-1980 de la Segona divisió espanyola de futbol.

Clubs participants

Classificació

Resultats

Resultats finals 
 Campió: Reial Múrcia.
 Ascensos a Primera divisió: Reial Múrcia, Cadis CF i Racing de Santander.
 Descensos a Segona divisió: Rayo Vallecano, Burgos CF i CD Málaga.
 Ascensos a Segona divisió: Atlético Madrileño, Barakaldo CF, AD Ceuta i Linares CF.
 Descensos a Segona divisió B: Celta de Vigo, Deportivo de La Coruña, Nàstic de Tarragona i Algeciras CF.
 Màxim golejador:  Iriguíbel (Osasuna).

Notes

Referències 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 1979
Competicions futbolístiques del 1980